Die Zeichenfolge Stmw steht in Abwandlungen für
StMW Studientag Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, deutscher Verein
StMw, Studien zur Musikwissenschaft, deutsche Zeitschrift